

Чахловка — річка в Кіровській області, ліва притока Ветлуги
 Чахловка — село, Шабалінський район, Кіровська область